Le vaudeville est un genre de pièce de théâtre qui a donné son nom à plusieurs salles de spectacle :
 Théâtre du Vaudeville à Paris
 Théâtre du Vaudeville à Bruxelles

Le vaudeville est une forme spectacle de variétés en Amérique du Nord.

Musique 
 C'est également un genre musical désignant, dès le , une forme de chanson populaire urbaine.

Cinéma et télévision 
 Vaudeville, film de Dave Fleischer sorti en 1924
 Vaudeville, série télévisée diffusée en 1970 sur CFTM
 Vaudeville, film de Jean Marbœuf sorti en 1986
 Vaudeville, téléfilm de Mario Andreacchio sorti en 1992
 Vaudeville, film de Chansoo Kim sorti en 2005

Toponyme 
 Vaudeville, commune française de Meurthe-et-Moselle 
 Vaudeville-le-Haut, commune française de la Meuse
 Vaudéville, commune française des Vosges

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de titre